Az RSM AUDIT Hungary Zrt. (korábbi néven RSM DTM Audit Kft.) az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (korábbi nevén DTM Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.) tagvállalataként jött létre 2009-ben, miután a RSM Hungary Zrt. 2009 áprilisában csatlakozott az világ egyik legnagyobb nemzetközi tanácsadói szolgáltató, az RSM International hálózatához.

Az RSM AUDIT Hungary Zrt. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, megfelel a vonatkozó szakmai, etikai és függetlenségi követelményeknek.

Az RSM AUDIT Hungary Zrt. szolgáltatási területei

Könyvvizsgálati bizonyosságot nyújtó szolgáltatások 

Az RSM AUDIT Hungary Zrt. könyvvizsgálati szolgáltatásai egyaránt megfelelnek a nemzeti és nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak. A könyvvizsgálati szolgáltatások csak hatékony partneri együttműködéssel nyújthatnak segítséget a megbízó cégek számára a mindennapi munkában, ezért a könyvvizsgálati tevékenység folyamán a lényeges kérdések időbeni tisztázása létfontosságú.

Az RSM AUDIT Hungary Zrt. az alábbi könyvvizsgálati szolgáltatásokat végzi:
Éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálata
Konszolidált beszámolók könyvvizsgálata
Átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata
Apportértékelés és könyvvizsgálat
IFRS-beszámolók és csoportjelentések könyvvizsgálata

Pénzügyi és számviteli átvilágítás 

A pénzügyi és számviteli átvilágítás a befektetési döntések megalapozásához nélkülözhetetlen, az átvilágítást végző szakértő feladata feltárni az esetleges befektetési kockázatokat. Az ügyfelek ezáltal megfelelő mennyiségű és kellő mélységű, megalapozott információkhoz jutnak befektetési döntéseik meghozatalához. A részletes pénzügyi átvilágítás főbb összetevői közé tartozik a strukturális és prompt likviditás vizsgálata, a vagyonelemek forgalomképességének vizsgálata, továbbá a finanszírozási helyzet elemzése.

Üzletviteli tanácsadás 

Manapság külön piaci szegmens, szakértői csoportok alakultak arra, hogy a vállalkozásokat üzletviteli rendszereik kapcsán tanácsokkal, know-how-val lássák el. Az üzletviteli tanácsadás általában kiterjed a cégstruktúrára, munkafolyamat-optimalizálásra és logisztikai, infrastrukturális tanácsadásra is. Az üzletviteli tanácsadás során feltárt problémák megoldása, a javasolt struktúrák és work-flow bevezetése értékteremtő tényező lehet egy cég életében, felgyorsítja a döntések előkészítését és szakszerűbbé teszi szakmai megalapozásuknak folyamatát.

Pénzügyi jelentési folyamatok fejlesztése 
A gyors és megbízható rendszerek elengedhetetlenek a pontos és megalapozott belső és külső pénzügyi döntések meghozatalában. A társaság a megbízóval együtt részt vesz a számviteli folyamatok és információk feltérképezésében és rendszerezésében, majd ezek alapján fogalmazza meg konkrét javaslatait a hatékony pénzügyi zárás támogatására.

Pénzügyi és üzleti folyamatok felmérése és fejlesztése 
A hatékony működés az üzleti sikerek meghatározó eleme. Az vállalat a pénzügyi és üzleti folyamatok felmérésében és azok értékelésében nyújt segítséget az ügyfeleknek. Ennek eredményeként megfogalmazásra kerülő fejlesztési tervek megvalósításával növelhető a vállalkozások hatékonysága, illetve csökkenthető a létező működési kockázatok szintje.

Források 
"Csepel Holding: új könyvvizsgálót választottak", Tőzsdefórum.hu, 2009. december 21.
"A Pannunion vezetése támogatja a cégre tett vételi ajánlatot", Profitline.hu, 2011. június 1.

Külső hivatkozások 
"Nyilvános cégadatok" Magyar Könyvvizsgálói Kamara
"Nyilvános cégvezetői adatok", Magyar Könyvvizsgálói Kamara
"Cég adatlap", Cégfürkész.hu

Magyarországi cégek